Албанія:

 Албанія — держава в західній частині Балканського півострова, на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів.
 Народна Соціалістична Республіка Албанія — держава, що існувала на території Албанії з 1946 по 1992 рік.
 Албанське королівство — конституційна монархія в Албанії у 1928—1939 роках.
 Албанська республіка — офіційна назва Албанії, закріплена у Конституції 1925 року. Албанія стала De facto протекторатом Королівства Італія після підписання Тиранських договорів 1926 і 1927 року,
 Князівство Албанія — недовготривала монархія в Албанії на чолі з князем Вільгельмом, яка існувала після Першої світової війни, до скасування монархії в 1925 році
 Велика Албанія — паналбанська ідея возз'єднання всіх територій, в яких албанська етнос превалює над держава створює.
 Північна Албанія — у російській і сербській традиції XIX століття термін, який позначає північні етнічні кордони албанського розселення.
 Албанія Венета (Венеціанська Албанія) — назва території, якою володіла Венеціанська республіка в південній Далмації з 1420 по 1797 рік.
 Кавказька Албанія — стародавня держава в східному Закавказзі.

Примітки